Bart puede referirse a:

Lugares geográficos 
  en Francia
 Bart, comuna en el departamento de Doubs.
  en Estados Unidos
 Municipio de Bart, municipio del estado de Pensilvania.

Personas

Nombre 
 Bart Berman, pianista y compositor neerlandés-israelí.
 Bart Bok, astrónomo, maestro y catedrático neerlandés-estadounidense.
 Bart Claessen, DJ holandés de música dance.
 Bart Deelkens, futbolista belga.
 Bart Ehrman, erudito sobre el Nuevo Testamento y experto en el paleocristianismo. 
 Bart Goor, exfutbolista belga.
 Bart Vandewege, músico belga.

Apellido 
 Jean Bart, almirante naval francés, marino navegante, caballero y corsario dunkerquese de la orden de san luis.
 Jakub Bart-Ćišinski, poeta sórabo.
 Roger Bart, actor y cantante estadounidense.
 André Schwartz-Bart, escritor francés.

Personajes ficticios 
 Bart Allen, personaje ficticio de DC Comics.
 Bart McQueen, personaje ficticio de Hollyoaks.
 Bart Simpson, personaje ficticio de la serie de televisión estadounidense "Los Simpson".
 Bart the Bear, oso Kodiak actor.

Otros 
 BART, siglas de Bay Area Rapid Transit District, sistema de transporte público de San Francisco, California, EE.UU.
 Jean Bart (1940), acorazado francés.
 Virtual Bart,  videojuego basado en Los Simpson de 1994.
 Black Bart, desambiguación.